In 2010 werd het 96ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 20 januari tot 2 mei en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Atlético werd kampioen.

Eindstand

Tweede fase
In geval van gelijkstand gaat de club door met het beste resultaat uit de competitie. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro